Vila di Sopra ima više značenja:
 Vila di Sopra (Masa-Karara)
 Vila di Sopra (Pistoja)